Naval Criminal Investigative Service, de Amerikaanse overheidsinstantie die onderzoek doet naar misdaden binnen de US Navy en het US Marine Corps
 NCIS (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie over de Naval Criminal Investigative Service
 NCIS: Los Angeles, Amerikaanse spin-off van de hierboven genoemde televisieserie
 NCIS: New Orleans, tweede spin-off